Беатри́с Бургу́ндская ():
 
 Беатрис Бургундская (дама де Бурбон) (ок. 1257 1310)
  (ок. 1260 1328) — тётка предыдущей, жена Гуго XIII де Лузиньяна